Bezirk Baden steht für:

* Bezirk Baden (Niederösterreich), Verwaltungsbezirk in Niederösterreich
 Bezirk Baden (Aargau), Bezirk im Kanton Aargau, Schweiz

Siehe auch:
 Bezirksamt (Baden)
 Ladesbezirk Baden im Land Württemberg-Baden (1945–1952)